Nejc Kuhar je ime
 Nejca Kuharja, slovenskega gorskega smučarja (*1985) (angl. Nejc Kuhar)
 Nejca Kuharja, slovenskega skladatelja in kitarista (*1987)